Нінель Конде ( 29 вересня 1970, Мехіко, Мексика) — мексиканська співачка та акторка.

Дискографія 
 Ninel Conde (2003)
 Y ganó el amor (2004)
 La Rebelde (2005)
 Bombón Asesino (2006)
 Ayer y Hoy (2011)

Телебачення

Примітки 

Мексиканські співаки
Виконавці іспанською мовою
Мексиканські акторки
Акторки
Уродженці Толука-де-Лердо